Toxicity:

 Toxicity — второй альбом группы «System of a Down».
 Toxicity — второй сингл американской ню-метал-группы System of a Down.